Арси може да се односи на:

 Арси (Трансформерс), лик из цртане серије Трансформерс
 Арси (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Арси (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Арси"